VI розыгрыш Всемирного Кубка чемпионов (Большого чемпионского Кубка) среди женских сборных команд проходил в Нагое и Токио с 12 по 17 ноября 2013 года. Победу на турнире одержала сборная Бразилии.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 6 национальных сборных:
  — команда страны-организатора;
 победители континентальных чемпионатов 2013 года:
  — чемпион Европы,
  — чемпион Азии;
  — чемпион Южной Америки,
  — чемпион NORCECA;
  — обладатель wild card.

Арены

Результаты 
Турнир проводился по круговой системе в два раунда — сыграв по два матча в Нагое, команды переехали в Токио, где провели ещё по три игры.

Первый раунд (Нагоя)

Второй раунд (Токио)

Турнирная таблица

Призёры

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана центральная блокирующая и капитан сборной Бразилии Фабиана.

См. также 
 Всемирный Кубок чемпионов по волейболу среди мужчин 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
2013 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Токио
Ноябрь 2013 года
Спорт в Японии в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Нагое